Villa Hidalgo ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Villa Hidalgo (Tuzantán) in Chiapas
 Villa Hidalgo (Villaflores) in Chiapas
 Villa Hidalgo (Durango)
 Villa Hidalgo (Ometepec) in Guerrero
 Villa Hidalgo (San Miguel Totolapan) in Guerrero
 Villa Hidalgo (Jalisco)
 Villa Hidalgo (Nayarit)
 Villa Hidalgo (Oaxaca)
 Villa Hidalgo (San Luis Potosí)
 Villa Hidalgo (Sonora)
 Villa Hidalgo (Zacatecas)

Siehe auch:
 Municipio Villa Hidalgo